Hay varios aeropuertos situados en o cerca de París:
 Aeropuerto de París-Charles de Gaulle, el aeropuerto más importante.
 Aeropuerto de París-Orly.
 Aeropuerto de París-Le Bourget.